Paul Trouillas, né le  à Lyon, est un médecin neurologue universitaire, essayiste politique et philosophe français.

Biographie

Débuts 
Sa mère tenait une officine de pharmacie cours Lafayette à Lyon. Il a une sœur cadette Simone, également pharmacien, ancien interne en pharmacie des hôpitaux de Lyon, (1982). Paul Trouillas fait des études classiques au lycée du Parc de Lyon.

Dans le cadre des bourses Zellidja, alors gérées par l'Académie française, il part à seize ans à La Nouvelle-Orléans pour enquêter sur les francophones de Louisiane et obtient un prix pour son rapport « Étrange Louisiane », qu’il reçoit des mains de Jules Romains.

Sa carrière médicale 
Interne des Hôpitaux de Lyon à 22 ans, Paul Trouillas obtient le certificat de biologie moléculaire de Jacques Monod et François Jacob, et une licence de sciences l'année suivante. Professeur de neurologie à 35 ans, il oriente d'abord ses activités de recherche vers le domaine des tumeurs cérébrales. Il s'intéresse ensuite aux maladies neurogénétiques, devenant président du conseil scientifique de l'association pour la maladie de Friedreich (1986-1996), et jouant un rôle dans la composition de l'équipe française qui participera à la découverte du gène de cette maladie (1996).

Chargé par la World Federation of Neurology de l'élaboration d'une échelle pour les troubles de l'équilibre, il préside le comité « ad hoc » et propose l'International Ataxia Rating Scale (ICARS) (1997), adoptée ensuite comme échelle mondiale de référence. Frappé par l'importance du fléau que représentent les accidents vasculaires cérébraux (AVC), il fonde en 1990-1991 le Centre d'urgence des attaques cérébrales de Lyon et introduit en France la thrombolyse des artères cérébrales comme méthode thérapeutique de référence. Ce protocole, dont le caractère novateur fait d'abord l'objet de critiques, est devenu par la suite le standard international de prise en charge à la phase aiguë des AVC. Il reçoit le prix de l'Hospitalisation française en 1992. La communauté internationale des experts en AVC lui confie en 2002 l'organisation et la présidence du Congrès mondial sur la thrombolyse et le traitement des AVC. Ses activités dans le domaine des maladies cérébrovasculaires lui valent d'être cité dans le rapport Even de 2008.

Avec ses partenaires africains – dont le ministre de la Santé de Guinée Amara Cissé-, Paul Trouillas fonde en 2004 la Ligue franco-africaine contre les accidents vasculaires cérébraux et suscite des systèmes d’urgence AVC au Togo (Lomé), en Guinée (Conakry), en Côte d'Ivoire (Abidjan), au Cameroun (Douala). Son but est d’organiser en Afrique une prise en charge des patients victimes d'AVC,  de mortalité sur ce continent.

Essayiste politique et philosophe 
Parallèlement à ses activités médicales, Paul Trouillas se consacre aux sciences humaines. Il entreprend à partir de 1977 une recherche de 20 ans sur le sentiment collectif français, politique et social, qui aboutira à la publication de Le complexe de Marianne en 1988 et de De la démocratie sociale en France en 2000.

Sa méthode consiste à rechercher des invariants structuraux (les emblèmes nationaux classiques, les comportements répétitifs de luttes des classes) et à les considérer comme des ensembles symboliques codés, à déchiffrer. Le contexte historique de ces manifestations, les commentaires, les productions littéraires et humoristiques, conduiront à leur signification profonde et permettront de reconstituer les éléments psychologiques enfouis dans l'âme collective, le plus souvent inconscients.

Ainsi seront mis à jour d’une part les ressorts cachés du patriotisme français - le complexe héroïque français dans Le complexe de Marianne -, d’autre part les éléments sacrificiels et mystiques de la lutte des classes française dans De la démocratie sociale en France.

Claude Lévi-Strauss écrira : « Le complexe de Marianne abonde en remarques pénétrantes, en interprétations ingénieuses et subtiles ».

Toutefois, De la démocratie sociale en France montre comment une société peut s’arracher à ses structures traditionnelles en inventant un nouveau système, la démocratie sociale, dans lequel les acteurs sociaux – au lieu de s’affronter férocement - sont contraints de coopérer dans de grandes structures comme l’assurance maladie, l’assurance retraite et l’assurance chômage. Ainsi sont posés, à propos de la France, le problème de la remise en cause des « invariants structuraux » et la question du processus du progrès historique.
Paul Trouillas se tourne alors franchement vers la philosophie et entreprend une nouvelle réflexion, précisément pour aborder le problème du progrès historique.

Dans Séparation et civilisation (2010), il montre comment la séparation de domaines d’activité humaines – le spirituel et le temporel, l’Église et l’État, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, la vie personnelle et la vie publique, la vie professionnelle et la vie personnelle, la religion et le droit, etc.- promeut l’humanité de l’homme et provoque la genèse de nouvelles libertés. Il montre comment les Lumières du  furent de grandes séparatrices. En démontrant que la séparation de la sphère politique et de la sphère économico-sociale est une condition du progrès, Paul Trouillas s’oppose au marxisme traditionnel, qui prétend confondre les deux domaines.

Il contredit aussi Francis Fukuyama en démontrant qu’il n'y a pas de « fin de l'histoire » et que le processus de séparation ne s’arrête pas à la chute du mur de Berlin en 1989. « Au delà d’une liberté, il est toujours une autre liberté » écrit-il. Ainsi le principe de séparation peut apparaître comme une donnée significative.

.

Responsable politique et social 
Paul Trouillas est nommé expert au Commissariat général du Plan (1978-1979), et devient membre du cabinet du ministre de la Recherche du président Valéry Giscard d’Estaing (1980-1981).

En 1983, il est élu à Lyon conseiller municipal, conseiller communautaire et maire adjoint du  de Lyon, chargé des affaires sociales. Président de la commission sociale du Conseil pour l'avenir de la France, il propose en 1986 le vote du budget de la Sécurité sociale par le Parlement, une mesure qui sera adoptée avec les réformes constitutionnelles le . En 2002, il est candidat DVD dans la  du Rhône, obtenant 2,42 % des voix.

Paul Trouillas poursuit une activité d'initiative politique. Dans L'emploi durable en France (2006), il propose un véritable système paritaire de sécurité de l’emploi, comportant un emploi conventionné et un statut du salarié du secteur marchand, en lieu et place des contrats d’emploi à effet d’aubaine proposés à chaque élection présidentielle.

Dans L'auto-interruption consciente et volontaire de la vie (2012), Paul Trouillas applique le principe de séparation au problème de l'euthanasie. Il explique que la confusion de la médecine classique et de l’assistance médicale à la fin de vie constitue la cause principale de « la crise de l'euthanasie » et du blocage des législations sur ce problème.

Il montre qu'une assistance médicalisée au « bien mourir » est possible en France, dans la tradition des droits de l'Homme, si cette assistance se fait de façon séparée vis-à-vis de la médecine classique, et si des critères juridiques stricts sont garantis.

Auditionné par la Commission Sicard en 2012, il s'oppose au système de « suicide assisté » proposé par cette commission et milite pour une véritable assistance d'État à la fin de vie volontaire.

En 2013, il est, avec Jean-Noël Jeanneney candidat malheureux à la succession de Jean Dutourd au fauteuil 31 de l'Académie française, attribué finalement à Michael Edwards au  tour de scrutin.

Bibliographie 
 « Étrange Louisiane : vieille France in USA : terre du jazz », in Rapports de second voyage Zellidja jusqu'en 1974, 1960
 Les révolutions culturelles, Paris, Herytem, 1969
 Immunologie et immunothérapie des tumeurs cérébrales : à propos de 43 observations, Lyon, Association corporative des étudiants en médecine, 1971
 Thèse : Médecine : Lyon 1 : 1971
 La prise du pouvoir mondial (sous le pseudonyme de Jean Carral), Paris, Denoël, 1971
 Le complexe de Marianne, Paris Éditions du Seuil, 1988
 De la démocratie sociale en France : le pain, le sang, le droit, Paris, Éditions L'Harmattan, 2000
 L’emploi durable en France, Paris, Éditions L'Harmattan, 2006
 Séparation et civilisation, Paris, Hermann, 2010
 Marchés financiers et sécurité mondiale, Le Monde, 2011
 L'auto-interruption consciente et volontaire de la vie, Paris, Hermann, 2012
 Du sang sur les idées : Manifeste de la philosophie expérimentale, Paris, Hermann, 2017

Ouvrage scientifique :
 Serotonin, the Cerebellum and Ataxia, New York, Raven Press, 1993

Distinctions 
 Chevalier de la Légion d'honneur, 2009.
 Chevalier de l'ordre national du Mérite, 1996
 Visiting scientist à l'Institut Karolinska, 1992
 Prix Merci de l'Hospitalisation française, 1992

Références

Annexes

Liens externes 
 
 Interview sur Dernières Nouvelles d'Alsace

Naissance en décembre 1943
Naissance à Lyon
Neurologue français
Médecin français du XXe siècle
Médecin français du XXIe siècle
Professeur des universités – praticien hospitalier
Essayiste français du XXe siècle
Essayiste français du XXIe siècle
Candidat à l'Académie française
Élève du lycée du Parc
Étudiant de l'université Claude-Bernard-Lyon-I
Enseignant à l'université Claude-Bernard-Lyon-I
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite